Елс Калленс і Жюлі Алар-Декюжі були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Жанетта Гусарова і Домінік Ван Рост виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Ольша і Елена Пампулова з рахунком 6–2, 6–7, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Хіракі Ріка /  Сон Хі Пак (чвертьфінал)
 Александра Фусаї /  Мерседес Пас (півфінал)
 Соня Джеясілан /  Рене Сімпсон (чвертьфінал)
 Лаура Голарса /  Патрісія Гай-Буле (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

WTA Auckland Open
Тур WTA 1997